Walmsley ist der Name folgender Orte in Australien:
 Walmsley (Western Australia)

Walmsley ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Walmsley (* 1969), britische Managerin 
 Francis Walmsley (1926–2017), britischer Geistlicher, Bischof des Militärordinariates von Großbritannien
 Hugh Walmsley (1898–1985), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Joan Walmsley, Baroness Walmsley (* 1943), britische Politikerin
 Jon Walmsley (* 1956), britischer Schauspieler
 Robert Walmsley (* 1941), britischer Marineoffizier